Мпиги — топоним.

 Мпиги (город) — город в Уганде.
 Мпиги (округ) — округ в Уганде.